Erich IV. von Sachsen-Lauenburg (* 1354; † 1411) war 1368 bis 1411 Herzog von Sachsen-Lauenburg aus dem Hause der Askanier. Er war der Sohn des Herzogs Erichs II. von Sachsen-Lauenburg und der Agnes von Holstein.

Leben und Wirken 
Durch seine Heirat mit Sophie von Braunschweig-Lüneburg im Jahr 1373 erneuerte er die Beziehungen zu diesem Haus, die durch den erfolglosen Kriegszug seines Schwagers Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg gegen Erichs Vater im Jahr 1362 bis zu Wilhelms Tod 1369 stark belastet waren.

Ein Vertragsabschluss mit Lübeck am 14. Juni 1390 ermöglichte den Bau des Stecknitzkanals ab 1392, der die Elbe bei Lauenburg mit Mölln und Lübeck verband und so eine durchgehende Schiffsverbindung zwischen den Hansestädten Lüneburg, Hamburg und Lübeck bot. Bei seiner Eröffnung am 22. Juli 1398 stellte der Stecknitzkanal die erste künstliche Wasserstraße Nordeuropas dar.

Die Beziehungen Erichs zu den Hansestädten, besonders zu Lübeck, wurde aber durch den Tod seines Vetters Erich III am 25. Mai 1401 stark getrübt. Erich sah sich als Erbe der Ländereien seines Vetters, der ohne Nachkommen verstorben war. Erich III. hatte aber Schloss und Stadt Bergedorf, die Vierlande und die Zollstation an der Eyslinger Elbfähre für 16.262 ½ Mark an Lübeck verpfändet, so dass Lübeck das Erbe für sich beanspruchte. Erich nahm das Bergedorfer Schloss im Handstreich und setzte den Lübecker Statthalter vor die Tür. Da die Stadt durch den Bau des Stecknitzkanals ohne finanzielle Reserven dastand und somit keine ausreichende Anzahl an Söldnern anwerben konnte, ergab sich Lübeck in die Situation. Am 13. Juli 1401 unterschrieben Erich IV. und die Lübecker Delegierten einen Vertrag, in dem Bergedorf und die Lande nördlich der Elbe Erich zugesprochen wurden, das ebenfalls von Erich beanspruchte, durch Albrecht V. verpfändete Mölln aber endgültig an Lübeck abgegeben wurde.

Doch Erich wollte die Ansprüche auf Mölln nicht vollständig aufgeben. Als er 1409 Lübeck durch innenpolitische Unruhen geschwächt glaubte, marschierte er an der Spitze eines Heeres in Mölln ein und besetzte es. Doch er hatte die Lage falsch eingeschätzt. Lübeck wollte die Stadt zwar schonen, aber keinesfalls aufgeben. So fiel es mit einem Heer von 10.000 Mann in das Herzogtum Lauenburg, Erichs Stammbesitz, ein und verwüstete es, um dadurch Erich zum Abzug aus Mölln zu bewegen. Als dies aber erfolglos blieb, wandte sich das überlegene Lübecker Heer doch gegen Mölln. Erich brannte daraufhin die Stadt nieder und floh. Am 14. Januar 1410 sicherte er Lübeck erneut vertraglich den Besitz Möllns zu.

Ein Jahr später, 1411, starb Erich IV. Sein Nachfolger wurde sein Sohn Erich V.

Ehen und Nachkommen 
Erich heiratete am 8. April 1373 Sophie von Braunschweig-Lüneburg (1358–1416), eine Tochter von Magnus II. Aus der Verbindung gingen hervor:

 Erich V. († 1435), Herzog von Sachsen-Lauenburg
 Johann IV. († 1414), Herzog von Sachsen-Lauenburg, Mitregent mit Erich V.
 Albrecht († 1421), Domherr in Hildesheim
 Magnus († 1452), Bischof von Hildesheim und Kammin
 Bernhard II. († 1463), Herzog von Sachsen-Lauenburg
 Otto († vor 1431)
 Agnes von Sachsen-Lauenburg († vor 1415), verheiratet mit Graf Albrecht II. von Holstein († 1403)
 Agnes von Sachsen-Lauenburg († um 1435), verheiratet mit Herzog Wartislaw VIII. von Pommern (1373–1415)
 Katharina von Sachsen-Lauenburg († um 1448), verheiratet 1. mit Fürst Johann VII. von Werle († 1414), verheiratet 2. mit Herzog Johann IV. von Mecklenburg († 1422)
 Sophie († 1462), verheiratet mit Herzog Wartislaw IX. von Pommern († 1457)

Abstammung

Einzelnachweise

Literatur 
 
 
 

Familienmitglied der Askanier (Linie Sachsen-Lauenburg)
Herzog (Sachsen-Lauenburg)
Geboren 1354
Gestorben 1411
Mann